Avant l'aurore peut désigner :
 Avant l'aurore, un court métrage réalisé par Bálint Kenyeres et sorti en 2005 ;
 Avant l'aurore, un film réalisé par Nathan Nicholovitch et sorti en 2015.